Vagan est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vagan, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vagan, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Vagan, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Norvège
Vågan, une commune du comté de Nordland.